Лапицкий — фамилия.

Известные носители 
 Лапицкий, Анджей (1924—2012) — польский актёр, режиссёр и театральный педагог, депутат Сема Польши (1989—1991).
 
 Лапицкий, Виктор Евгеньевич (род. 1951) — российский переводчик, писатель, философ-эссеист.
 Лапицкий, Иосиф Михайлович (известен как: Михайлов, Иосиф Михайлович; 1876—1944) — русский оперный режиссёр, музыкальный и общественный деятель, теоретик оперного искусства.
 Лапицкий, Марк Исаакович (1940—2010) — российский историк, доктор наук, профессор.
 Лапицкий, Ростислав (1928—1950) — руководитель подпольного антикоммунистического движения.
 Лапицкий, Владимир Михайлович (род. 1959) — советский фехтовальщик.

Лапицкая 
 Цыганкова (Лапицкая), Наталья Юрьевна (род. 1962) — советская и российская гандболистка и тренер.